Котюжаны — название населенных пунктов:

Молдавия 
 Котюжены — село в Бричанском районе.
 Малые Котюжены — село в Сынжерейском районе.
 Большие Котюжены (до 1991 г. — Котюжаны) — село в Шолданештском районе.

Украина 

Котюжаны — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
Котюжаны — поселок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.